Ein Offizialdelikt  ist eine strafbare Handlung, die die Staatsanwaltschaft von Amts wegen verfolgen muss. Siehe dazu im Einzelnen:
 Offizialdelikt (Deutschland)
 Offizialdelikt (Österreich)
 Offizialdelikt (Schweiz)